De Zuidoost-Aziatisch kampioenschap voetbal 2002 (officieel Tiger Cup 2002) was de 4de editie van de Zuidoost-Aziatisch kampioenschap voetbal dat werd gehouden in Maleisië en Indonesië van 15 tot en met 29 december 2002. Thailand won voor de derde keer het toernooi door in de finale Indonesië te verslaan. De uitslag van de finale was 2–2 en Thailand won uiteindelijk na een 4–2 strafschoppenreeks. Eerder die dag werd Vietnam derde.

Deelnemende teams

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockout-fase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Toernooiranglijst

Doelpuntenmakers 
8 doelpunten
  Bambang Pamungkas

6 doelpunten
  Zaenal Arif
  Lê Huỳnh Đức

4 doelpunten
  Indra Putra Mahayuddin
  Worrawoot Srimaka

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
  Solomon Licuanan (Tegen Indonesië)

ASEAN-voetbalkampioenschap
Voetbal in 2002
Voetbal in Singapore
Sportevenement in Singapore
Sportevenement in Indonesië
Voetbal in Indonesië